Martinsreuth ist der Ortsname von

 Martinsreuth (Heinersreuth), Ortsteil der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Martinsreuth (Konradsreuth), Ortsteil der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern